Il campionato di calcio di Primera División messicana 1949-1950 o (Liga Mayor) è stato il settimo campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 9 ottobre 1949 e si concluse il 28 maggio del 1950. Vide la vittoria finale del Veracruz.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Messico 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate 
 Campionato messicano di calcio
 Primera División messicana

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950
1949-1950